Tarazona steht für:

 Tarazona, Gemeinde in der spanischen Provinz Saragossa der Autonomen Gemeinschaft Aragonien 
 Tarazona (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Tarazona ist der Familienname folgender Personen:
 José Eduardo Velásquez Tarazona (* 1947), peruanischer Geistlicher, Bischof von Huaraz